«Asgard» может означать:
 Asgard (альбом)
 Asgard (рок-группа, Италия)
 Asgard (метал-группа, Италия)

См. также 
 Асгард (значения)